Koumassi peut désigner :

Toponyme

Cameroun 
 Koumassi, un quartier de Douala ;
 Koumassi I, un village dans la commune de Ngomedzap ;
 Koumassi II, un village dans la commune de Ngomedzap.

Côte d’Ivoire 
 Koumassi, l'une des communes d'Abidjan.